Pismo bezeichnet:
 Apple Powerbook Pismo, ein Laptop
 Pismo Beach in Kalifornien, USA
 Pismo Technic Inc. in Portland, Oregon, USA
 Schrift oder Schreiben auf Polnisch, Bosnisch oder Kroatisch